NRL est un sigle pouvant signifier :
 National Rugby League, une ligue de rugby à XIII australienne et néo-zélandaise ;
 National Rugby League féminin, une ligue de rugby à XIII féminin australienne et néo-zélandaise  ;
  ;
 la nouvelle route du Littoral, une voie rapide de l'île de La Réunion.

NRL est aussi le code :
 AITA de l'aérodrome de North Ronaldsay, l'aéroport de l'île de North Ronaldsay (Écosse, Royaume-Uni).